In 2021 werd het 41ste Campeonato Carioca Série B1 gespeeld, het derde hoogste niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. Tot vorig seizoen heette de competitie nog Série B2, die dit seizoen echter de vierde klasse geworden was. 

De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 21 september tot 1 december. De Série A2 werd eerder gespeeld en Duque de Caxias dat begin september degradeerde nam ditzelfde seizoen al deel aan de Série B1.

Format
Er werden twee toernooien gespeeld (Taça Maracanã en Taça Waldir Amaral). Beide toernooiwinnaars plaatsten zich voor de finaleronde samen met de twee ploegen die het best presteerde over de twee toernooien, indien dit andere ploegen waren. In het eerste toernooi speelden de clubs tegen de teams uit de eigen groep, in het tweede toernooi tegen de teams uit de andere groep.

Beide toernooiwinnaars plaatsten zich voor de finale om de titel. Enkel de kampioen promoveert naar de Série A2. Desgevallend één team beide toernooien won plaatste de club met het beste resultaat uit de reguliere competitie zich voor de finale. De laatste twee in de stand degraderen naar de Série B2.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel in de halve finale gaat de groepswinnaar uit de eerste fase door, in de finale worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat uit de eerste fase door.

Totaalstand

Eindfase
 Heen

 Terug

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2021